Hysterangium är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Hysterangium i familjen Hysterangiaceae, ordningen Hysterangiales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Hysterangiaceae, ordningen Phallales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Hysterangium